Glinka ist 

ein Familienname: 
 Dmitri Borissowitsch Glinka (1917–1979), sowjetischer Jagdflieger 
 Fjodor Nikolajewitsch Glinka (1786–1880), russischer Schriftsteller
 Jelisaweta Petrowna Glinka (1962–2016), russische humanitäre Aktivistin und Notfallärztin
 Jürgen Glinka (1940–2022), deutscher Fußballspieler
 Konstantin Dmitrijewitsch Glinka (1867–1927), russischer Bodenkundler 
 Luis Glinka (* 1938), argentinischer römisch-katholischer Theologe
 Małgorzata Glinka (* 1978), polnische Volleyballspielerin 
 Michail Iwanowitsch Glinka (1804–1857), russischer Komponist 
 Sergei Nikolajewitsch Glinka (1774–1847), russischer Schriftsteller 
 Uwe Glinka, deutscher Autor, siehe Uwe Glinka und Kurt Meier
 Vanessa Glinka (* 1977), deutsche Schauspielerin 
 Waldemar Glinka (* 1986), polnischer Langstreckenläufer
 Wladimir Andrejewitsch Glinka (1790–1862), russischer General der Artillerie und Oberleiter der Bergbaubetriebe des Urals

ein Ortsname:
 Glinka (Barciany), Ortschaft im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Friedrichswiese, Kreis Rastenburg, Ostpreußen

und steht weiter für:
 (2205) Glinka, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Glinka (Film), sowjetischer Spielfilm aus dem Jahr 1946
 Glinka-Inseln, Inselgruppe in der Antarktis

Siehe auch:
 Hlinka
 Klinka